Оскар Монтелиус (; ) — шведский музыкант, продюсер, гитарист и бэк-вокалист, бывший участник групп Sabaton и Civil War.

Биография 
Родился в шведском городке Фалун.

В 1999 году вместе с Йоакимом Броденом был приглашён в новую пауэр-метал-группу Sabaton, в которой стал лидирующим гитаристом. Участвовал в этой группе до 2012 года, когда после записи альбома Carolus Rex лидер группы, Пер Сундстрём, выгнал из группы гитаристов Оскара и Рикарда Сундена, ударника Даниеля Муллбака и клавишника Даниеля Мюра. Оскара заменил Тоббе Энглунд, мультиинструменталист и бывший участник групп Winterlong, Star Queen и Raubtier. Чуть позже, покинувшие Sabaton музыканты основали новый проект Civil War, в который пригласили музыкантов из группы Astral Doors. После записи двух полноценных альбомов, Монтелиус покинул Civil War в весной 2015 года.

Инструменты 
Оскар использует, в основном, электрогитары производства таких фирм, как ESP, LTD, Ibanez и Fang. Является эндорсером фирмы Fang.

Примечания

Ссылки